«Униа́н Маде́йра» () — португальский футбольный клуб базирующийся в Фуншале, клуб выступает во втором дивизионе Португалии. Был основан 1 ноября 1913 года. Домашние матчи проводит на стадионе «», вмещающем 3000 зрителей.

История 
«Униан Мадейра» шесть раз участвовал в чемпионате Португалии по футболу. Лучшим результатом клуба стало 12-е место в сезонах 1990/91 и 1993/94. В сезоне 2014/15 выступал в лиге Онра, по итогам которого занял 2-е место.

23 ноября 2021 года клуб был расформирован.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Португалии
Спорт в Фуншале